

Patronyme 
 Adrian Boult (1889-1983), chef d'orchestre britannique.

Toponyme 

 Boult, commune française dans le département de la Haute-Saône ;
 Boult-aux-Bois, commune française dans le département des Ardennes ;
 Boult-sur-Suippe, commune française dans le département de la Marne.